

Населені пункти та їхні частини

 Єже — село в гміні Боґданець Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Єже — село в гміні Ступськ Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Єже — село в гміні Піш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Єже — частина села Ґруєць-Мали в гміні Злочев Серадзького повіту Лодзинського воєводства

Примітки